Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 2016/17 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 2016/17 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht beschränkt. Während bei The Smashing Pawns Bieles und De Sprénger Echternach je 20 Spieler mindestens eine Partie spielten, kam der Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng mit 13 eingesetzten Spielern aus. Insgesamt kamen 132 Spieler zum Einsatz, von denen 11 keinen Wettkampf versäumten.
Punktbeste Spieler waren mit je 7 Punkten Óskar Bjarnason (Bonnevoie), Pierre Gengler, Christian Jeitz (beide Bieles), Claude Wagener und Serge Brittner (beide Echternach), wobei Bjarnason und Brittner je 9 Partien spielten, Gengler, Jeitz und Wagener je 10. Mit Nikolaos Komninos (Bonnevoie), Achim Wild, Claude Hoegener, Etienne Goossens (alle Bieles), Slim Belkhodja, Yuri Boidman, Gerd Gnichtel, Paul Oberweis, Ken Adam (alle Echternach) und Dorian Micottis (Esch) erreichten zehn Spieler 100 %, von diesen spielten Komninos vier Partien, Oberweis drei, Wild, Gnichtel und Micottis je zwei, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2016); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2016); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2016; ARM = Armenien, BEL = Belgien, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, DEN = Dänemark, ENG = England, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, IND = Indien, ISL = Island, ITA = Italien, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, TUN = Tunesien, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Gambit Bonnevoie

The Smashing Pawns Bieles

De Sprénger Echternach

Cercle d'échecs Dudelange

Le Cavalier Differdange

Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng

Esch Rochade Reine

Luxembourg 1915

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Durch die Disqualifikation von Luxembourg 1915 spielten diese nur sieben Wettkämpfe, Le Cavalier Differdange, Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng und Esch Rochade Reine je neun.

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Luxemburgischen Schachverband (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 2016
Schach 2017
Wikipedia:Liste